Selten steht für

 ein Beispiel für die Verbale Rating-Skala#Adjektive quantifizieren

Selten ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Selten (* 1939), deutscher Sprachlehrer und Jazzmusiker
 Morton Selten (1860–1939), britischer Schauspieler
 Reinhard Selten (1930–2016), deutscher Nobelpreisträger, Volkswirt, Mathematiker und Esperantist

Siehe auch:

 Selden